Peloton (aus dem Französischen eigentlich ‚kleiner Haufen‘, vom lateinischen pila ‚Ball‘, ‚Knäuel‘) bezeichnet:
 Peloton (Militär), historische kleine Truppeneinheit im Militärwesen
 Peloton (Radsport), geschlossenes Hauptfeld der Fahrer im Radsport
 Peloton Interactive, US-amerikanisches Unternehmen